Привидение:

 Привидение, призрак — в традиционных представлениях душа или дух умершего человека, проявляющиеся в видимой или другой форме в реальной жизни.
 Белая женщина (привидение) — женское привидение в белой одежде, образ которого встречается в англосаксонской, германской, славянской и других фольклорных традициях;
 Гринбрайерское привидение (англ. Greenbrier Ghost) — призрак молодой женщины из округа Гринбрайер в США, которая погибла в 1897 году. 
 Долгопят-привидение — вид приматов семейства долгопятовые.
 Лягушки-привидения — семейство бесхвостых земноводных (Anura).
 
 Привидение (мюзикл) () — мюзикл на основе одноимённого фильма 1990 года.
 Привидения (пьеса) — пьеса Генрика Ибсена, написанная в 1881 году.
 «Привидения Дублина» — ночная автобусная экскурсия по Дублину, в ходе которой туристы посещают ряд исторических мест столицы.

См. также 
 Охотники за привидениями (значения)
 Долина Привидений (Крым)
 Призрак (значения)
 Невидимка (значения)
 Привидение Эмпуса
 Кентервильское привидение (значения) 
 Маленькое Привидение